KPNA7 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 7-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 516 амінокислот, а молекулярна маса — 56 938.

Задіяний у таких біологічних процесах, як транспорт, транспорт білків. 
Локалізований у ядрі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 7

Некатегоризовані білки